Primero de Mayo (spanisch für „1. Mai“) steht für:

 Primero de Mayo (Entre Ríos), Ort in der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Primero de Mayo (Misiones), Ort in der Provinz Misiones, Argentinien
 Departamento Primero de Mayo, Verwaltungseinheit in der Provinz Chaco, Argentinien
 Primero de Mayo (Chapare), Ort in der Provinz Chapare, Bolivien
 Primero de Mayo (Carrasco), Ort in der Provinz Carrasco, Bolivien

 Primero de Mayo Bay, Bucht der Südlichen Shetlandinseln

Faro Primero de Mayo, argentinischer Leuchtturm in der Antarktis
 Paso Primero de Mayo, Meerenge der Südlichen Orkneyinseln